Scilly steht für:

 Scilly-Inseln, Inselgruppe südwestlich von England
 veralteter Name eines Atolls der Gesellschaftsinseln in Französisch-Polynesien, siehe Manuae (Gesellschaftsinseln)

Siehe auch:
 Cilly
 Silly
 Szili